Гды́м — село в Ахтынском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Гдым как единственный населённый пункт в его составе.

Название 
Название села, Гдым () происходит от арабского слова Кутум, что значит «тупик».

География 
Село Гдым расположено на самом юге Дагестана, в южной части Ахтынского района. Является самым высокогорным селением Ахтынского района. 

Находится на берегу реки Гдымчай, притока Ахтычая, на северном склоне Главного Кавказского хребта, к северу от горы Зандак, в пяти километрах от границы с Шекинским районом Азербайджанской Республики.

Село исторически делится на кварталы: Чухур, Тетешер, Тикъишар,Самагъарар, Хахъар.

Близ села расположены урочища: Чилихъ, Эгъевже, Хенел, Цӏаилахъан, Куьней яйлах, Къузай яйлах, Алипаша, Къажал, Челеби, Тулар, Сувун яйлах, Цӏангур, а также родники: Бахтавар булах, Уьхуьндезин булах, Гьезретен булах, Вацӏун булах, Къайиханазин булах.

История 
Точная дата основания села неизвестна.

С XVII по XIX век село Гдым входило в Ахтыпаринское вольное общество, являясь частью союза сельских общин Ахтыпара-2. В составе Ахтыпары в Гдыме имелись свои аксакалы, число которых зависело от количества тухумов, так как каждый тухум избирал из своего числа аксакала для управления селом. Также в селе имелся один чавуш.

В состав Российской империи Гдым входит в 1839 году, когда село было включено в состав новообразованного Самурского округа Дагестанской области.

В 1869 году в селе проживало 473 человека, из них мужчины — 260, женщин 213. Село состояло из 57 дымов.

В 1886 году в селе проживало 610 человек.

С 1929 года в составе Ахтынского района. В 1930 году жители села приняли участие в Хновском восстании.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись.

Население 

 Занятость
Основным видом деятельности населения является животноводство.

 Национальный состав
Все жители села лезгины, мусульмане-сунниты.

 Родовые патронимы
Исторически население Гдыма делится на родовые патронимы — тухумы (): Куьляр, Газанар, Заманар, Цуругъар, Мухтарар, Тетешер, Къаргъаяр, Аташар, Качалар, Къулияр, Айвазар, Меликар, Шихалияр.

Инфраструктура 
В 1972 году село было электрофицировано, а в 1982 году подвели дорогу. В 1980-е годы в селе было более 14 000 голов мелкого рогатого скота, около 250 голов крупного рогатого скота, 150 лошадей. В настоящее время насчитывается: КРС — 190, МРС — 1650, лошадей — 3.

В селе есть основная школа, КФХ «Гдым-су», клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
Мечеть XIX века, старинная горская архитектура, водопады, горные ландшафты.

Примечания

Ссылки 
 Фотогалерея села Гдым на сайте Фото-Планета.ру

Населённые пункты Ахтынского района
Муниципальные образования Ахтынского района
Сельские поселения Дагестана